Vio puede referirse a:
 Vio (bebida), bebida gaseosa azucarada con leche de la multinacional estadounidense The Coca-Cola Company.
 Vio (España), lugar español de parroquia de Elviña,  del municipio y provincia de La Coruña (Galicia).